Forchenbach, Forchenbächle und Förchenbach sind Gewässernamen:

 Forchenbach (Gruppenbach), linker Zufluss des Gruppenbachs (zur Bühler) bei Spatzenhof, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Forchenbächle, Oberlaufname im Gemeindegebiet von Großerlach des Heidenbach (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs (zur Fichtenberger Rot) zwischen Marhördter Mühle und Marhördter Sägmühle, beide Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Förchenbach, Ober- und Mittellaufname des Grießenbach (Inn), linker Zufluss des Inns bei Tiefenbach, Gemeinde Flintsbach am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern